La Nationalliga A 1945/46 fue la 49.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1946
Fútbol en 1945
Fútbol en 1946
Suiza en 1945
Suiza en 1946